Petr může být:

 Petr – mužské křestní jméno
 Petr (příjmení) – příjmení osob
 Petr (rybník) – rybník ve Frýdlantském výběžku Libereckého kraje
 Petr (dům) – historicky cenná budova v Karlových Varech, kulturní památka
 Petr (software) – software
 Petr I. – více osob
 Petr II. – více osob
 Petr III. – více osob

Související články 
 Svatý Petr (rozcestník)